Путка може да се отнася за:

 Путка – планина в Лима, Перу
 Путка – планина в Хуануко, Перу
 Путка – планина в Хунин, Перу
 Путка – село в Бангладеш
 Путка (вулг.) – съвкупност от външните полови органи при жената